Příjmení Lupták, přechýleně Luptáková, nese více osobností:

 Anna Luptáková (1922–1993) – slovenská a československá politička
 Emil Lupták (1951–2017), slovenský fotbalový brankář
 Ivan Lupták (* 1986) – český divadelní a televizní herec
 Juraj Lupták (1942–1987) – slovenský vrah
 Lukáš Lupták – rozcestník

Podobné články
 Lipták
 Ľupták

Česká příjmení
Slovenská příjmení